Il doppio del torneo di tennis Challenger Isla de Gran Canaria 2008, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitori Daniel Gimeno Traver e Daniel Muñoz de la Nava che hanno battuto in finale Miguel Ángel López Jaén e José Antonio Sánchez De Luna 6–3, 6–1.

Teste di serie 

 Rik De Voest /  Łukasz Kubot (semifinali)
 Marc López /  Pablo Santos (semifinali)

 Pere Riba /  Gabriel Trujillo Soler (quarti di finale)
 Miguel Ángel López Jaén /  José Antonio Sánchez De Lunaa (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger Isla de Gran Canaria 2008